Flenker ist der Familienname von:

 Ingo Flenker (* 1946), deutscher Internist und Ärztefunktionär
 Jürgen Flenker (* 1964), deutscher Autor